

Cours d’eau 
Tone désigne les cours d’eau suivants :
 le fleuve Tone au Japon ;
 la rivière Tone en Angleterre ;
 la rivière Tone, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Navires de guerre 
 , deux croiseurs de la Marine impériale japonaise.

Commune 
 Tone, dans la préfecture d'Ibaraki au Japon.

Patronyme 

 Achta Toné Gossingar (-2011), militante des droits des femmes tchadienne.
 Franchot Tone (1905-1968), acteur, producteur et réalisateur américain.
 Juris Tone (1961-), un ancien athlète et spécialiste du bobsleigh soviétique.
 Theobald Wolfe Tone (1763-1798) homme politique irlandais.
 Matilda Tone (1769-1849), l'épouse du précédent.

Voir aussi
 la rivière Thonne en Belgique ;

Homonymie d'hydronyme